Иоди́д желе́за — неорганическое соединение железа с иодом.

Известны следующие иодиды железа:

 Иодид железа(II) FeI2
  FeI3 — при комнатной температуре неустойчив.
 Иодид железа(II,III) FeI